Кемеровский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в сфере медицинского и фармацевтического образования в Кемерово. Организован в 1955 году как Кемеровский государственный медицинский институт. С 1995 года — Кемеровская государственная медицинская академия. Современное название — с 2016 года.

Полное официальное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

История 
Медицинский вуз основан в 1955 году как Кемеровский государственный медицинский институт (постановление Совета Министров СССР от 02.11.1955 № 7585-р, постановление Совета Министров РСФСР от 05.11.1955 № 4037, приказ Минздрава РСФСР от 14.11.1955 № 450). В 1995 году медицинский институт переименован в Кемеровскую государственную медицинскую академию Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации (приказ Госкомвуза России от 23.06.1995 № 953, приказ Минздравмедпрома России от 20.07.1995 № 209). В 2016 году медицинская академия переименована в Кемеровский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2016 № 350).

Структура университета 
В структуре университета 48 кафедр.

Очное обучение 
 31.05.01 — Лечебное дело
 31.05.03 — Стоматология
 32.05.01 — Медико-профилактическое дело
 31.05.02 — Педиатрия
 33.05.01 — Фармация
 34.03.01 — Сестринское дело
 Повышение квалификации и переподготовка специалистов в области образования «Здравоохранение и медицинские науки»
 Довузовское образование

Заочное обучение 
 33.05.01 — Фармация (приёма нет)
 Факультет экономики и управления на предприятии (на базе высшего)

Научные подразделения 
 Центральная научно-исследовательская лаборатория КемГМУ

Кампус 
 Главный корпус (ул. Ворошилова, 22а)
 Общежитие № 4 (б-р Строителей, 37)
 Общежитие № 1 (б-р Строителей, 45)
 Санитарно-гигиенический корпус (ул. Назарова, 1)
 Морфологический корпус (ул. Назарова, 1а)
 Фармацевтический корпус (пр. Октябрьский, 16а)

Администрация КемГМУ 
 Ректор: Попонникова Татьяна Владимировна 
 Проректоры:
 по учебной работе: Коськина Елена Владимировна
 по научной и лечебной работе: Гуляева Елизавета Николаевна

Ректоры 
 Беляев, Степан Васильевич — первый ректор Кемеровского медицинского института.
 Евтушенко Александр Яковлевич — ректор в 1991—2007.
 Ивойлов Валерий Михайлович — ректор в 2007—2018.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КемГМУ .
 Устав ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России .
 Мониторинг деятельности КемГМУ межведомственной комиссией по мониторингу деятельности ВУЗов на 2017 г.
 Газета «Медик Кузбасса» в интернет-архиве

Медицинские университеты России
Университеты Кемерова
Медицинские высшие учебные заведения России